Argentine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Argentine, Savoie, ort,

USA 

 Argentine, Michigan, ort, Michigan, Genesee County, 

Robotskapade USAförgreningar